Elim (oase), een oase in Bijbelse tijden
 Elim (Drenthe), een dorp in de gemeente Hoogeveen, Nederland
 Elim (Alaska), een plaats in Alaska, Verenigde Staten
 Elim (Overberg), een plaats in de provincie West-Kaap, Zuid-Afrika
 Elim (Pennsylvania), een plaats in Pennsylvania, VS
 Elim (Schiermonnikoog), een voormalige gezondheidskolonie op Schiermonnikoog
 Elim (stichting), een stichting uit Maassluis voor weeskinderen
 Elim (Kapellen), een centrum voor psychotherapie in Kapellen, België

De naam is aan tal van christelijke gemeenten, buurthuizen, en organisaties gegeven.